Судзиловская — фамилия:

 Судзиловская, Евгения Константиновна (1854—?) — русская революционерка-народница.
 Судзиловская, Олеся Ильинична (род. 1974) — российская актриса и телеведущая.

См. также 
 Судзиловский